Antsahavaribe :
 Antsahavaribe (Sambava) : commune urbaine malgache 
 Antsahavaribe (Vohemar) : commune urbaine malgache